Прімейра ліга 2001—2002 — 68-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобув Спортінг (Лісабон).

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2001—2002
Португалія
Португалія
2001 у португальському спорті
2002 у португальському спорті